Los hominoideos u hominoides (Hominoidea) son una superfamilia de primates catarrinos sin cola que incluye al humano y a otros simios estrechamente emparentados. Sus miembros actuales se clasifican en dos familias: Hylobatidae (gibones) y Hominidae, constituida por la subfamilias Ponginae (que incluye el género Pongo, los orangutanes) y Homininae. Esta última está constituida por tres tribus: Gorillini (género Gorilla), Hominini (géneros  Pan y Homo) y  la tribu extinta Dryopithecini.

Previamente, los Hominoidea se dividían en cuatro familias: Proconsulidae (los extintos procónsules);  los hilobátidos (gibones); los póngidos (orangután, gorila, chimpancé y bonobo), y los homínidos (géneros Australopithecus, Paranthropus y Homo). Los avances de la genética y de la cladística han convertido en obsoletas estas divisiones.

Otras denominaciones 
Los grandes simios, excluyendo al ser humano, solían denominarse antropomorfos (del griego ανθρωπομορφος, anthropos, "hombre" y morphos, "forma", "con forma humana") o antropoides (del griego ανθρωποιδης, anthropos, "hombre" y oides, "similar a"). No hay nada que justifique la formación de un grupo para los grandes simios y otro para el ser humano, como puede comprobarse en el cladograma propuesto más abajo.

Filogenia  y evolución
La sistemática cladística, que se ha impuesto entre los primatólogos en los últimos años, ha puesto de manifiesto las relaciones filogenéticas de los diferentes grupos de hominoideos según se muestra en el siguiente cladograma simplificado:

Según esta nueva clasificación, los gibones son el grupo más basal y el resto forman la familia Hominidae, que está dividida en dos subfamilias, Ponginae (orangutanes) y Homininae; esta última, a su vez, se divide en las tribus Gorillini (gorilas) y Hominini (chimpancés, humanos y sus ancestros bípedos); e incluso se agrega una tercera tribu ya extinta denominada Dryopithecini.

Según análisis genéticos (técnica de reloj molecular) la separación evolutiva de las superfamilias Hominoidea y Cercopithecoidea se produjo hace entre 29,2 a 34,5 millones de años, en el Rupeliense (Oligoceno temprano). Pero no han aparecido fósiles de más de 25,2 millones de años para comprobarlo; concretamente, el cercopitécido más antiguo conocido es Nsungwepithecus y el hominoideo más antiguo conocido es Rukwapithecus, ambos encontrados en la Formación Nsungwe, en la parte occidental del Gran Valle del Rift, en Tanzania.

Distribución de las especies vivientes actualmente

Clasificación 
La superfamilia de los hominoideos incluye varias familias y numerosos géneros, la mayoría extintos, prueba de un pasado floreciente.

 Géneros basales
?Prohylobates †
?Morotopithecus †

 Familia Dendropithecidae † (posición discutida; tratada a veces en una superfamilia aparte, Dendropithecoidea)
 Dendropithecus †
 Simiolus †
 Micropithecus †

 Familia Proconsulidae † (posición discutida; tratada a veces en una superfamilia aparte, Proconsuloidea)
Subfamilia Proconsulinae †
Proconsul †
Ugandapithecus †
Subfamilia Afropithecinae †
Heliopithecus †
Nacholapithecus †
Equatorius †
Afropithecus †
Subfamilia Nyanzapithecinae †
Nyanzapithecus †
Mabokopithecus †
Rangwapithecus †
Rukwapithecus †
Turkanapithecus †

 Familia Hylobatidae
Bunopithecus †
Hylobates
Hoolock 
Symphalangus 
Nomascus 

 Familia Hominidae
Subfamilia Ponginae
Tribu Lufengpithecini †
Lufengpithecus †
Ankarapithecus †
Megathropus †
Tribu Sivapithecini †
Sivapithecus (=Ramapithecus) †
Gigantopithecus †
Indopithecus †
Bodvapithecus †
Graecopithecus †
Tribu Pongini
Khoratpithecus †
Pongo

Subfamilia Homininae
Tribu Dryopithecini †
Pierolapithecus †
Dryopithecus †
 Anoiapithecus†
 Rudapithecus†
 Pierolapithecus†
 Udabnopithecus†
 Hispanopithecus†
 Kenyapithecus†
 Ouranopithecus†
 Otavipithecus†
 Oreopithecus†
 Samburupithecus†
 Danuvius†
 Neopithecus†
 Griphopithecus†
 Rudapithecus †
 Udabnopithecus †
 Ouranopithecus †
Tribu GorilliniChororapithecus †Nakalipithecus †GorillaTribu HomininiPanSahelanthropus †Orrorin †Ardipithecus †Australopithecus †Paranthropus †Kenyanthropus †Homo''

Historia de la taxonomía de los hominoideos durante el

Referencias

Enlaces externos 

 El lugar del hombre en el grupo de los primates